Nocturno steht für 
Nocturno (1915), deutscher Stummfilm
Nocturno (Roy Brown), Album von Roy Brown  (1991)